Geografie
Montaut (Ariège)
Montaut (Dordogne)
Montaut (Haute-Garonne)
Montaut (Gers)
Montaut (Landes)
Montaut (Lot-et-Garonne)
Montaut (Pyrénées-Atlantiques)
Montaut-les-Créneaux
Cazeneuve-Montaut

Personen (achternaam)
Henri de Montaut (1829 -1889) - Franse illustrator